Zen 3 — кодовое имя микроархитектуры процессоров фирмы AMD, анонс которой состоялся 8 октября 2020 года. В продажу настольные процессоры Ryzen 5000 на базе микроархитектуры Zen 3 поступили в ноябре 2020 г. Zen 3 — преемник микроархитектуры Zen 2, на технологическом процессе 7 нанометров с использованием FinFET-структур. На основе микроархитектуры Zen 3 выпускается серия процессоров Ryzen 5000 для настольных компьютеров (кодовое имя Vermeer) и серверные включают процессоры EPYC, серия 7xx3 (кодовое имя Milan). Согласно дорожной карте компании AMD микроархитектура Zen 3 Vermeer станет последней, поддерживающей процессорный разъём Socket AM4 и память DDR4. Начиная с Zen 4 планируется переход на память DDR5 и новый разъём для настольных процессоров AM5.

Ключевые особенности архитектуры 
По сравнению с Zen 2 архитектура ядер Zen 3 обеспечивает прирост в количестве исполняемых за такт инструкций (IPC) на 19 % и производительности на ватт до 24 %. Такой рост производительности объясняется в значительной степени тем, что унифицированные CCX-модули теперь состоят из восьми ядер и  32 МБ L3-кеша, непосредственно доступные всем ядрам чиплета, то есть фактически удваивается объём кеш-памяти L3, приходящийся на ядро. Это снижает задержки при обмене данными между ядром и кеш-памятью. Кроме этого, были устранены другие узкие места архитектуры Zen 2, в частности, увеличена частота работы внутрипроцессорной шины Infinity Fabric (максимальная частота составляет 2000 МГц против 1900 МГц для Zen 2), применена новая технология предсказателя переходов, вдвое возросла пропускная способность конвейеров операций с плавающей запятой и целочисленных вычислений.

Техпроцесс 7 нм+ 
Изначально на презентациях AMD заявляла о планах выпуска процессоров  Ryzen 5000 на новом техпроцессе 7 нм+, ключевой особенностью которого является EUV-литография. Однако, спустя некоторое время TSMC запретила использовать в описании процессоров знак "+" . В следствие чего AMD не могла заявить об использовании нового техпроцесса (как это было с Zen+)

Процессоры

Настольные процессоры 

Настольные гибридные процессоры

Мобильные процессоры

Серверные процессоры

Примечания 

Микропроцессоры фирмы AMD
Многоядерные процессоры
Микроархитектуры AMD